Monterde kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Monterde (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Monterde (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar